Reichenwalde ist ein Ortsname:
 Reichenwalde, eine Gemeinde im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Radzików (ehemals Reichenwalde im Landkreis Weststernberg, Brandenburg), ein Ortsteil in Polen, Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Cybinka
 Zaborowo (Kalinowo) (ehemals Reichenwalde im Landkreis Lyck, Ostpreußen), ein Ortsteil in Polen, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
Reichwalde (Begriffsklärung)
Reichenwald
Reichwald